Тизи́-Узу́ название города и нескольких административно-территориальных единиц в Алжире:

 Тизи-Узу — город в Алжире, административный центр одноимённого вилайета.
 Тизи-Узу — вилайет в северной части Алжира.
  — округ в Алжире.